Чжань Юнжань і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі. Дінара Сафіна і Галина Воскобоєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Ноппаван Летчівакарн і Джессіка Мур з рахунком 7–5, 2–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка 

| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ч Кайчжень У Радванська
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Я Грот Л Шафарова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Я Басукі Т Лужанська
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Цз Лу І Сюй
| RD1-score14-1=62
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= W Liu Ш Сунь
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[8]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А Бріанті Ч Шуай
| RD1-score16-1=0
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=[10]| RD2-seed01= 
| RD2-team01= С Аояма Цз Чжань
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О Бовіна Н Братчикова
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[3]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= МЕ Камерін Д Кустова
| RD2-score03-1=61
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[4]
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Д Сафіна Г Воскобоєва
| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=[10]| RD2-seed05= 
| RD2-team05={{nowrap| Н Летчівакарн Дж Мур}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ч Кайчжень У Радванська
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Цз Лу І Сюй
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А Бріанті Ч Шуай
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= С Аояма Цз Чжань
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Д Сафіна Г Воскобоєва| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6'''
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Посилання 
 Main Draw

Malaysian Open, парний розряд
2011